Portería puede referirse:
 en el fútbol, a una portería o arco, que el guardameta defiende;
 en la náutica, a una portería, el conjunto de portas de un barco.

Además, Porteria (sin tilde) puede hacer referencia:
 en la zoología, a Porteria, un género monotípico de arañas araneomorfas de la familia Desidae.

Enlaces externos